Lookout Mountain steht für folgende geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Lookout Mountain, Bergrücken in der gemeinsamen Grenzregion der Bundesstaaten Alabama, Georgia und Tennessee
 Lookout Mountain (Alabama), Census-designated place (CDP) in Alabama
 Lookout Mountain (Georgia), Ortschaft im Walker County, Georgia
 Lookout Mountain (Tennessee), Ortschaft im Hamilton County, Tennessee